Simanampang (Siatas Barita), een plaats in Indonesië
Simanampang (Pahae Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing